Austria:
 Raab – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding
 Raab – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby:
 Dominic Raab (ur. 1974) – polityk brytyjski, minister spraw zagranicznych od 2019
 Chris Raab (ur. 1980) – kaskader amerykański
 Georg Martin Ignaz Raab (1821-1885) – austriacki malarz-portrecista
 Julius Raab (1891-1964) – konserwatywny polityk austriacki
 Stefan Raab (ur. 1966) – niemiecki prezenter telewizyjny
 Uwe Raab (ur. 1962) – niemiecki kolarz szosowy

Inne:
 Raab – niemiecka nazwa węgierskiego miasta Győr
 (3184) Raab – planetoida z pasa głównego

Zobacz też:
 Bitwa pod Raab
 Raab Karcher  
 Raap
 Rab